Шицзиншань () — топонимы в Пекине, Китай:

 Шицзиншань (стадион) — стадион
 Шицзиншань — район городского подчинения

Пекин